Sourisse ist der Familienname der folgenden Personen:

 Benoît Sourisse (* 1964), französischer Jazzmusiker
 Dominique Sourisse (* ca. 1964), französischer Dirigent, Musikdirektor und Hochschullehrer 
 Jean Sourisse (* 1940), französischer Chorleiter und Komponist
 Pascale Sourisse (* 1962), französische Wirtschaftsmanagerin